ci, een Fuzhounees nagerecht
 afkorting voor Curie (eenheid)
 Het getal 101 of het jaar 101 in Romeinse cijfers
 California State University - Channel Islands, een Amerikaanse openbare universiteit
 Cochleair implantaat, een elektronische oorprothese
 Command Interpreter, een onderdeel van een computer operating system of - programma
 Conservation International, een natuurbeschermingsorganisatie 
 Configuration Item, ITIL-term: een component dat deel uitmaakt van, of direct gerelateerd is aan de IT infrastructuur zoals documentatie. Een eenheid kan zowel zaken als functies betreffen (of beide) en in bepaalde gevallen ook mensen.
 Common Interface, een slot in een satellietontvanger
 Ivoorkust, waarvan CI de ISO 3166-1 landcode is (Frans: Côte d'Ivoire)
 .ci, het internetlandcode topleveldomein van Ivoorkust
 Ci (dichtvorm), een Chinese lyrische dichtvorm
 Code van internationale normen en aanbevelingen voor veiligheidsonderzoeken naar ongevallen en incidenten op zee
 Communications International, een voormalige vakbondsfederatie